verfdoos (doos), plat, sluitbaar, draagbaar opslagmiddel met verf in verscheidene kleuren
 Verfdoos, naam of bijnaam voor diverse gebouwen met kleuren in de gevel, waaronder:
 de Grote en Kleine Verfdoos, gebouwen in Amsterdam Nieuw-West
 Engelse verfdoos, gedichtenbundel van Pierre Kemp